Тази статия представя Републиканското първенство на България по футбол през сезон 1945 г..
Системата е елиминация между участниците в един мач, само финалът е в два. На победителят се връчва и Републиканската купа.
 Разформировани са спортните области, но участниците в първенството са излъчени според резултатите от регионалните първенства.

Участници 

Забележки:
 1. ТВ 45 – пълно име – Тича-Владислав 45;
 2. ЖСК – Железничарски спортен клуб;
 3. Михайловград – днес Монтана;
 4. ПСК Левски – Пощенски спортен клуб Левски;
 5. Горна Джумая – днес Благоевград;
 6. СП 45 – пълно име – Спортклуб-Парчевич 45;
 7. Борисовград – днес Първомай.

Първи кръг – 1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финали

Първи финал 

голмайстори:
 В. Йорданов, Г. Василев и Кр. Милев за Локомотив (София);
 Ст. Божков за Спортист (София).

Втори Финал 

голмайстори:
 В. Йорданов за Локомотив (София);
 Ст. Божков за Спортист (София).

Държавен първенец 
Локомотив (София):

Симеон Костов, Стефан Орманджиев, Стою Недялков(капитан), Ст. Ангелов, П. Серафимов, Лазар Христов, Ал. Дръндаров, П. Георгиев, Асен Милушев, В. Василев, Крум Милев, Вучко Йорданов, Иван Атанасов, Г. Манолов, Н. Делев, Б. Каменов, Й. Александров.

Източници 
 Bulgarian-Football.com

4